Sezon (2006) był 62. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 9 kwietnia 2006 i trwały do 5 listopada 2006. Tytułu nie obroniła drużyna Vålerenga Fotball. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Daniel Nannskog, który w barwach klubu Stabæk IF strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 8 listopada 2006Odds BK - Bryne FK 2-3
 11 listopada 2006 Bryne FK - Odds BK 2-0

Zespół Odds BK utrzymał się w I lidze.

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2006 w piłce nożnej
2006 w Norwegii